Gminy w USA:
 French (ang. French Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lafayette
 French (ang. French Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Adams
 French (ang. French Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis

Osoby noszące nazwisko:
 Dawn French
 John French
 Percy French
 Tana French
 Victor French

Zobacz też:
 French Creek